Дуа́йт Фи́лли Дэ́вис (; ,  — , ) — американский политик и спортсмен. Основатель Кубка Дэвиса, 49-й военный министр США.

Студенческие годы и занятия теннисом 
Дуайт Дэвис родился в семье богатого коммерсанта из Сент-Луиса Джона Тилдена Дэвиса. Он учился в академии Смита в Сент-Луисе, а затем поступил в Гарвардский университет.

В университете Дэвис активно занимался теннисом. В 1898 году он вышел в финал национального чемпионата США, как в одиночном разряде, так и в мужских парах, а в 1899 году стал чемпионом США среди студентов в одиночном разряде и (с Холкомбом Уордом) чемпионом США в мужском парном разряде. Дэвис и Уорд выигрывали этот титул ещё два раза подряд.

В 1899 году у Дэвиса родилась идея проведения Международного кубка вызова по лаун-теннису. Он сам заказал серебряный кубок стоимостью 750 долларов и передал его Ассоциации лаун-тенниса США (USLTA), от имени которой был направлен вызов на матч теннисистам Великобритании, считавшейся в то время лаун-теннисной сверхдержавой. Формат соревнования, три дня игр, в первый и третий из которых проводятся по два матча в одиночном разряде, а во второй один в парном, тоже был предложен Дэвисом и оставался неизменным на протяжении более 110 лет существования турнира.

Британской сборной противостояли Дэвис, Уорд и третий студент Гарварда, Малькольм Уитмен. Американцы неожиданно выиграли встречу досрочно, победив в первых трёх матчах. Дэвис выиграл и свою одиночную встречу, и игру в паре с Уордом. Через два года, во втором розыгрыше Кубка, Дэвис и Уорд проиграли парную встречу Реджинальду и Лоуренсу Дохерти, но за счёт побед в одиночном разряде американцы сумели удержать трофей и на этот раз. В промежутке между этими двумя матчами Дэвис и Уорд также приняли участие в Уимблдонском турнире, где дошли до финала в мужском парном разряде, также уступив братьям Дохерти. Позже, в 1904 году, Дуайт Дэвис принял участие в Олимпийских играх, проходивших в его родном Сент-Луисе, но не добился существенных успехов ни в одиночном разряде, где проиграл уже во втором круге, ни в парах, где они с Ральфом Маккиттриком уступили в четвертьфинале будущим финалистам.

Начало политической карьеры 
По окончании университета Дэвис вернулся в Сент-Луис, где в 1903 году завершил юридическое образование в Университете Вашингтона, в 1905 году женился на Хелен Брукс и занялся общественной деятельностью. Он входил в правление городских публичных библиотек, совет директоров художественного музея, а с 1907 по 1909 год был депутатом палаты представителей городского совета. С 1911 по 1915 год он возглавлял городскую комиссию по планированию и одновременно выполнял обязанности комиссара городских парков.

На рубеже десятилетий Дэвис также начал делать карьеру на федеральном уровне. Он участвовал в развитии спортивных сооружений (площадок для гольфа, бейсбольных полей и первых с США муниципальных теннисных кортов) и входил в исполком Национальной муниципальной лиги с 1908 по 1912 год. В 1916—1917 годах он был членом Рокфеллеровского комитета помощи жертвам войны ().

Первая мировая война 
Получив военную подготовку в Платсбергском военном лагере для бизнесменов, Дуайт Дэвис позже вступил в ряды действующей армии в Европе. Он служил в 69-м полку 35-й дивизии армии США и в конце сентября, будучи в звании майора и заместителя начальника штаба полка, был представлен к кресту «За выдающиеся заслуги» за героизм, проявленный под вражеским огнём, в том числе добровольное непосредственное участие в боевых действиях против превосходящих сил противника.

Дальнейшая карьера и личная жизнь 
После окончания войны, в 1920 году, Дэвис баллотировался в Сенат, но проиграл выборы. Тем не менее он всё-таки нашёл свой путь в высший вашингтонский истеблишмент, став председателем государственной Военно-финансовой корпорации. В 1923 году он стал помощником военного министра (одновременно выполняя обязанности председателя USLTA), а в 1925 году был назначен военным министром в администрации Кельвина Кулиджа и занимал этот пост до марта 1929 года. В качестве помощника министра, а затем министра он занимался подготовкой промышленности США к максимально быстрому переходу на военные рельсы в случае конфликта. Его министерство в эти годы подвергалось критике за недостаточное внимание к развитию военно-воздушных сил.

После окончания работы в военном министерстве Дэвис был назначен генерал-губернатором Филиппин и оставался на этом посту до января 1932 года. В этом же году умерла его жена Хелен.

В 1936 году Дэвис женился вторично, на Полине Мортон-Сэбин. В эти годы он делил своё время между домом во Флориде и Вашингтоном, где возглавлял Брукингский институт. В 1942 году он занял должность генерального директора Корпуса медицинских специалистов армии США.

Дуайт Дэвис скончался в Вашингтоне на 67-м году жизни 11 ноября 1945 года и похоронен на Арлингтонском национальном кладбище.

Память 
Память Дуайта Дэвиса увековечена на Аллее Славы в Сент-Луисе. В 1956 году его имя было также внесено в списки Зала теннисной славы в Ньюпорте, а придуманный им теннисный Кубок вызова после его смерти был официально переименован в Кубок Дэвиса.

Примечания

Ссылки 
 Дуайт Филли Дэвис  на сайте Центра военной истории армии США
 Дуайт Филли Дэвис, подполковник армии США, военный министр  на сайте Арлингтонского кладбища
 Дуайт Дэвис на сайте Международного зала теннисной славы

Военные министры США
Генерал-губернаторы Филиппин
Теннисисты США
Победители Открытого чемпионата США по теннису в мужском парном разряде
Обладатели Кубка Дэвиса
Теннисисты на летних Олимпийских играх 1904 года
Члены Международного зала теннисной славы
Похороненные на Арлингтонском национальном кладбище
Выпускники Школы права Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Основатели спортивных институций